Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1971 werd op 13 en 14 februari in het Ullevi in Göteborg gehouden.

Titelverdediger was de Nederlander Ard Schenk, die in het Bislett stadion in Oslo wereldkampioen van 1970 was geworden. Schenk prolongeerde zijn titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1971
Langebaanschaatsen in 1971
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen